Марія Коритцева і Тетяна Пучек були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.
Ірина Бурячок і Валерія Соловйова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Бірнерова і Альберта Бріанті з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Baku Cup, парний розряд
2012